Název Širvinta může znamenat:
řeky
 Širvinta (přítok Šešupė), jinak Senaširvintė – řeka v Litvě, v Suvalkiji, levý přítok řeky Šešupė, zbytek původního toku.
 Širvinta (přítok Šeimeny) – horní tok řeky Širvinta, náleží do povodí řeky Šešupė, po regulaci levý přítok řeky Šeimena, která se vlévá do původního toku řeky Širvinta.
 Širvinta (přítok Šventoji) – řeka v severovýchodní části Litvy, nejdelší levý přítok řeky Šventoji.

města
 Širvinta (město) – bývalé město v nynější Kaliningradské oblasti (), v tehdejší Malé Litvě, německy Schirwindt, nyní přejmenováno rusky na Кутузово [Kutuzovo], jediné město v Evropě, neobnovené po II. světové válce. Bylo přímo naproti městu Kudirkos Naumiestis.

sport
 FK Širvinta Širvintos – fotbalový klub v Litvě se sídlem v okresním městě Širvintos. 
 FK Širvinta Vilkaviškis – fotbalový klub v Litvě se sídlem v okresním městě Vilkaviškis.

Podobně znějící názvy 
 Širvintos
 Širvintai – předválečný název (nyní okresního) města Širvintos.